Инструментали́ст — музыкант, играющий на музыкальном инструменте.
 Инструменталист — представитель инструментализма в философии и этнологии.

См. также 
 Мультиинструменталист — музыкант, умеющий играть на множестве различных инструментов.